Лаут - топоним и фамилия ():

Топоним 
 Лаут — река в России.
 Лаут () — остров архипелага Бунгуран.
 Лаут ( (), ) — город в Ирландии.
 Лаут (, ) — графство на востоке Ирландии.

Фамилия 
 Лаут, Беньямин (род. 1981) — немецкий футболист.
 Лаут, Валерий Назарович (род. 1929) — советский учёный.
 Лаут, Франц Йозеф (1822—1895) — немецкий египтолог.

См. также 
 Лаути
 Лаутен
 Лаутер